

Nom de famille 

 Alan Bull (né en 1987), footballeur anglais ; 
 Amy Bull (1877-1953), enseignante et suffragiste britannique ;
 Clarence Sinclair Bull (1896-1979), photographe américain ;
 
 Deborah Bull, baronne Bull (1963-), danseuse, écrivaine et animatrice anglaise, ancienne directrice de la création du Royal Opera House ;
 Emma Bull (née en 1954), écrivaine américaine de science-fiction ;
 Fredrik Rosing Bull (1882-1925), ingénieur norvégien qui a développé et commercialisé des machines à statistiques (la société informatique française lui doit son nom)
 Gerald Bull (1928-1990), spécialiste canadien en balistique ;
 Hedley Bull (1932–1985), professeur d'université en relations internationales ;
 Henrik Bull (1864-1953), architecte norvégien ;
 
 Kirstin Bull (1981-), athlète australienne ;
 Olaf Bull (1883-1933), poète norvégien ;
 Ole Bull (1810-1880), violoniste norvégien ;
 
 Sitting Bull ("Taureau Assis" en anglais) (1831-1890), chef de tribu et homme médecine des Sioux ;
 Steve Bull (né en 1965), footballeur anglais.

Autres

Informatique 
 Bull, une société française spécialisée dans l'informatique professionnelle.

Audiovisuel 
 Bull, une série télévisée américaine produite et diffusée par la chaîne spécialisée TNT, en 2000.
 Bull, une série télévisée américaine diffusée en 2016.
 Bull, film américain de Annie Silverstein (2019).
 , film britannique de Paul Andrew Williams (2021).

Sport 
 Les Bulls, franchise de rugby à XV d'Afrique du Sud.
 Les Chicago Bulls, franchise nord américaine de basket ball, évoluant en NBA.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme norvégien